Лоран Англивьель де Лабомель (; 28 января 1726 — 17 ноября 1773) — французский писатель, переводчик, литературный критик, публицист, библиотекарь, журналист.

Биография 
Лоран Англивьель де Лабомель родился 28 января 1726 года в Женеве в протестантской семье, был воспитан в католической вере, но потом присоединился в реформатской церкви родного города.

Преподавал французскую литературу в Копенгагене.

В 1751 году в Берлине познакомился с Франсуа-Мари Аруэ Вольтером, с которым у них произошла серьёзная ссора. Оба были приглашены Фридрихом II Прусским.

В 1752 году Лоран Англивьель де Лабомель переехал в столицу Франции. За свои «Notes sur le siècle de Louis XIV» (3 т. Франкф., 1753) он попал на полгода в Бастилию. В 1756 году его снова заключили на год под арест за письма Ментенон, напечатанные им в своих «Mémoires pour serviràl' histoire de M-me Maintenon». По освобождению был выслан из Парижа без права въезда. Писатель поселился в Тулузе, получил там место при Королевской библиотеке и умер 17 ноября 1773 года.

Конфликт с Вольтером сильно повлиял на Лабомеля, и многие его произведения тесно связаны с личностью французского мыслителя и его сочинениями. В конце XIX — начале XX века на страницах Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона говорилось, что «на его ожесточённой литературной вражде к Вольтеру» и основывается «главная известность» писателя. Так, примером резкой полемики против Вольтера являются «Комментарии к „Генриаде“» («Commentaire sur la Henriade»). Вместе с тем, у Лабомеля были и оригинальные идеи — в «Терпимом азиате» («L’Asiatique tolérant, ou traité à l’usage de Zeokinizul, roi des Kofirans, surnommé le Chéri») он выступает предтечей концепции Руссо о праве народа на восстание.

Труды 
 Мои мысли (; 1751)
 Заметки о веке Людовика XIV (; 1753)
 Комментарии к Генриаде (; 1775)

Примечания

Литература 

 

Персоналии:Реформатство